

Letteratura
The Ransom of Red Chief – racconto breve del 1910 di O. Henry

Cinema
The Ransom of Red Chief – cortometraggio muto statunitense del 1911 diretto da J. Searle Dawley

Televisione
The Ransom of Red Chief – film per la televisione statunitense del 1959 diretto da Alvin Rakoff
The Ransom of Red Chief – film per la televisione statunitense del 1998 diretto da Bob Clark
The Ransom of Red Chief – episodio della serie antologica statunitense ABC Weekend Specials trasmesso il 22 ottobre 1977